Сересинос-дель-Каррисаль ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Пан. Занимает площадь 17,34 км². Население — 137 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Города Саморы
Муниципалитеты Саморы